Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Szeligowski – polski kompozytor i pedagog
 Bogumił Szeligowski – polski urzędnik
 Piotr Szeligowski – polski karateka i trener
 Stanisław Szeligowski – polski astronom
 Tadeusz Szeligowski – polski kompozytor, pedagog, prawnik